Het Schepenenplein is een relatief nieuw plein in het centrum van Blerick, een stadsdeel van de Nederlandse plaats Venlo.

Het plein is in 1976 aangelegd, op de plek van de Oude Wieën. Dit was eerst een park met veel wilgen (Wieën is Blericks voor wilgen), maar de gemeente besloot er in de jaren zeventig een parkeerterrein van te maken. De naam Wieën komt echter nog wel terug in het naastgelegen winkelcentrum (De Wieën) met het Wieënplein, en het niet veel verder gelegen verzorgingstehuis (Onder de Wieën). Overigens ligt ook het Tuindorppark op steenworp afstand van dit plein.

Op dit plein wordt, samen met het Lambertusplein, de jaarlijkse pinksterkermis gehouden. De twee pleinen worden door de Schenck van Nijdeggenstraat met elkaar verbonden.

Plein in Venlo